Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1985 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1984—1985, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Юбилейный десятый чемпионат прошёл впервые в США в Колорадо-Спрингс с 11 по 16 декабря 1984 года.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год) на 1 июля 1984 года.

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду 

WD = спортсмен снялся с соревнований.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1984 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Спорт в США в 1984 году
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
Чемпионаты мира в США